Postgeschichtliche Blätter steht für:

 Postgeschichtliche Blätter Hannover-Braunschweig, von 1977 bis 1994 erschienenes Blatt der Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte, Bezirksgruppe Hannover-Braunschweig
 Postgeschichtliche Blätter (Karlsruhe), von 1958 bis 1992 von der Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte, Bezirksgruppe Karlsruhe herausgegebenes Periodikum
 Postgeschichtliche Blätter (Saarbrücken) (Postgeschichtliche Blätter der Oberpostdirektion Saarbrücken. Mitteilungen der Bezirksgruppe Saarbrücken der Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte e. V.), von 1958 bis 1991 erschienene Veröffentlichung